«Дракула» (также известен как «Дракула Брэма Стокера», ) — фильм режиссёра Френсиса Форда Копполы, основан на готическом романе Брэма Стокера. В главных ролях снялись Вайнона Райдер, Киану Ривз, Гэри Олдмен и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс. Мировая премьера состоялась 13 ноября 1992 года. По фильму была издана игра Bram Stoker’s Dracula.

Сюжет 
Фильм начинается с эпизода, когда в 1462 году Влад Дракула отправляется на битву с турками. Он одерживает над ними победу, однако турки в отместку, успевают послать в замок ложное сообщение о его смерти, в результате чего жена Дракулы, Элизабета, кончает жизнь самоубийством. Узнав от священников, что душа его жены-самоубийцы проклята, граф отказывается от Бога. Дракула отвергает Бога и обрекает себя на вечные терзания. От ярости Дракула берёт меч и вонзает его по центру каменного креста, после из трещины льётся кровь, Дракула берёт чашу и начинает пить эту кровь, перед этим он говорит: «Кровь — это жизнь, и она будет моей». Охваченный отчаянием Дракула поклялся вернуться из мира мёртвых, чтобы жестоко отомстить за смерть Элизабет, и так превратился в вампира.

В 1897 году молодого агента по продаже недвижимости, Джонатана Харкера, принимает у себя трансильванский граф Дракула. Харкер — преемник своего коллеги, Р. Рэнфилда, сошедшего с ума после посещения графа. Джонатан отправляется в Трансильванию, чтобы организовать приобретение недвижимости Дракулой в Лондоне, в том числе в Аббатстве Карфакс. Среди бумаг Харкера Дракула обнаруживает фотокарточку Мины, его невесты. Граф верит, что Мина — реинкарнация его погибшей жены — Элизабеты. Дракула оставляет Джонатана под надзором своих невест-вампирш, а сам в ящиках с родной землёй отправляется в Лондон. Его прибытие предсказывает Рэнфилд, находящийся в клинике для душевнобольных доктора Джека Сьюарда. В Лондоне Дракула нападает на подругу Мины, Люси Вестенра, постепенно превращая её в вампира. Ухудшение здоровья Люси вынуждает её поклонника, доктора Сьюарда, обратиться за помощью к старому другу, Абрахаму Ван Хельсингу. В то время, пока Джонатан пытается сбежать от невест Дракулы, Мина знакомится с графом. Мина ощущает, что они давно знакомы. Джонатану с трудом удаётся сбежать, его находят монахини румынского монастыря Святого Причастия. Харкер понимает, что Мина в смертельной опасности, он просит её немедленно приехать и с ним обвенчаться. Мина покидает Дракулу без объяснений. Граф в порыве отчаяния убивает Люси. После её смерти Ван Хельсинг отрубает ей голову.

После возвращения Харкера и Мины в Лондон Ван Хельсинг, Джек Сьюард, Артур Холмвуд, жених Люси, Куинси Моррис, один из её поклонников, отправляются в Аббатство Карфакс для того, чтобы сжечь ящики с землёй, питающей Дракулу. Граф в это время убивает Рэнфилда и посещает Мину в виде марева. Мина понимает, что её таинственный возлюбленный и граф Дракула — одно и то же лицо. Дракула нехотя по просьбе Мины обращает её в вампира. Ван Хельсинг врывается в последний момент, но граф объявляет, что она его невеста и они опоздали. Дракула отправляется домой, в Трансильванию. Друзья Мины спешат в Варну, чтобы уничтожить графа. Они опаздывают, цыгане — подручные Дракулы — уже забрали его. В это время Мина и Ван Хельсинг уже в замке вампира. Ночью невесты пытаются околдовать Мину. Ван Хельсинг с помощью молитв помогает ей и убивает вампирш.

Харкер с друзьями догоняет Дракулу. Борьба между ними протекает на закате. Харкер и Моррис сильно ранят Дракулу, но Мина бросается на его защиту. Холмвуд пытается атаковать, но Ван Хельсинг и Харкер позволяют ей уйти. Моррис быстро умирает в окружении своих друзей. В часовне, где он отрёкся от Бога, Дракула умирает. Он просит Мину подарить ему вечный покой. Мина целует его и пронзает сердце насквозь ножом, а свечи, украшающие часовню, чудесным светом вспыхивают в присутствии Бога. Мина видит, что души Дракулы и Элизабет спасены и отправляются в рай.

В ролях 
В скобках указаны актёры дубляжа на русский язык.
 Гэри Олдмен — граф Дракула (дублировал Владимир Ерёмин)
 Вайнона Райдер — Мина Мюррей, Элизабета (дублировала Жанна Никонова)
 Энтони Хопкинс — профессор Абрахам Ван Хельсинг (дублировал Виктор Петров)
 Киану Ривз — Джонатан Харкер (дублировал Всеволод Кузнецов)
 Ричард Э. Грант — доктор Джек Сьюард (дублировал Сергей Чекан)
 Кэри Элвес — лорд Артур Холмвуд (дублировал Александр Рахленко)
 Билл Кэмпбелл — Куинси Моррис
 Сэйди Фрост — Люси Вестенра (дублировала Мария Овчинникова)
 Том Уэйтс — Ренфилд (дублировал Борис Быстров)
 Моника Беллуччи — невеста Дракулы
 Микаэла Берку — невеста Дракулы
 Флорина Кендрик — невеста Дракулы

Награды 
 1992 — Премия «Оскар» — Лучший художник по костюмам — Эйко Исиока
 1992 — Премия «Оскар» — Лучшие звуковые эффекты
 1992 — Премия «Оскар» — Лучший грим
 1993 — Премия «Сатурн» — Лучший актёр — Гэри Олдмен
 1993 — Премия «Сатурн» — Лучшие костюмы — Эйко Исиока
 1993 — Премия «Сатурн» — Лучший режиссёр — Френсис Форд Коппола
 1993 — Премия «Сатурн» — Лучший фильм ужасов
 1993 — Премия «Сатурн» — Лучший сценарий — Джеймс Харт

Фильм также номинировался на премию MTV Movie Awards за лучший поцелуй (Гэри Олдмен и Вайнона Райдер).

Следование роману 
Фильм очень близко следует роману Стокера, по сравнению с другими экранизациями:

 действие фильма происходит в викторианской Англии;
Джонатан Харкер едет в Трансильванию, переживает события в замке Дракулы, возвращается в Англию и участвует в охоте на Дракулу;
 когда Харкер встречает Дракулу впервые, тот предстает перед ним бледным стариком, с длинными ногтями-когтями и волосатыми ладонями;
 Дракула отгоняет от Харкера своих трех невест-вампирш и скармливает им младенца;
 Дракула убивает весь экипаж на корабле «Деметра», который везет его в Англию, и молодеет;
 у молодого Дракулы есть усы;
 Дракула может выходить на улицу днем (учитывая лишь при пасмурной погоде), хотя дневной свет его ослабляет;
 Дракула управляет погодой и способен превращаться в туман, летучую мышь, волка;
 первой жертвой Дракулы в Англии становится Люси Вестенра, второй — Мина Мюррей;
 Мина — простая школьная учительница, печатающая на машинке и ведущая свой дневник, невеста Харкера и подруга Люси. Люси — богатая девушка, имеющая трех поклонников;
 Все три поклонника Люси появляются в экранизации — английский аристократ Артур Холмвуд, доктор Джек Сьюард, заведующий домом для душевнобольных и американец Куинси Моррис. Люси выбирает Артура своим женихом, и именно Артур пронзает её сердце колом, когда она стала вампиром;
 доктор Ван Хельсинг приезжает по просьбе Сьюарда из Амстердама, чтобы лечить Люси, а затем возглавляет охоту на Дракулу;
 Ренфилд пытается предупредить Мину о Дракуле и за это Дракула его убивает;
 Дракула дает Мине свою кровь, чтобы она превратилась в вампира;
 используя ментальную связь Мины с Дракулой, Ван Хельсинг и остальные выслеживают Дракулу и понимают, что он сбежал в Трансильванию;
Ван Хельсинг вместе с Миной прибывают в замок Дракулы, где перед ними появляются три вампирши, а затем Ван Хельсинг уничтожает их;
 финальная погоня героев за Дракулой к его замку наперегонки с заходящим солнцем. При попытке убить Дракулу, Куинси Моррис получает смертельные ранения и сам умирает.

Компьютерная игра 

По мотивам фильма в 1993 году вышла одноимённая компьютерная игра.

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Фрэнсиса Форда Копполы
Фильмы о Дракуле
Фильмы о Румынии
Фильмы ужасов США
Экранизации произведений Брэма Стокера
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы о реинкарнации
Фантастические фильмы об учёных
Фильмы США 1992 года